Roger Federer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Jürgen Melzer ha battuto in finale Kristian Pless 7–6(9–7), 6–3.

Teste di serie

  Kristian Pless (finale)
  David Nalbandian (semifinali, ritiro)
  Guillermo Coria (semifinali)
  Éric Prodon (primo turno)
  José de Armas (quarti di finale)
  Jarkko Nieminen (primo turno)
  Thiago Alves (primo turno)
  Lovro Zovko (quarti di finale)

  Joachim Johansson (secondo turno)
  Mardy Fish (terzo turno, ritiro)
  Andy Roddick (secondo turno)
  Ladislav Chramosta (primo turno)
  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Julien Benneteau (primo turno)
 n.a.
  Cristian Villagrán (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1999